Camille Mauclair (1872-1945), poète, romancier, historien d'art et critique littéraire français.
Jacques Mauclair (1919-2001), comédien, dramaturge et metteur en scène français.
Joseph Mauclair (1906-1990), coureur cycliste français.
Monique Mauclair, actrice et metteur en scène française, fille de Jacques.
Nathalie Mauclair (née en 1970), traileuse française.
Julie Mauclair (née en 1979), Maîtresse de conférences française.